Кубок Киргизстану з футболу 2021 — 30-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Киргизстані. Титул володаря кубка вдруге здобув Нефтчі (Кочкор-Ата).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 травня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 травня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 червня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 червня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 червня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|6/18 серпня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Киргизстану на rsssf

2021
Киргизстан
2021 в киргизькому спорті